

Patronymes 
 Marc Fossard (1912-2007), directeur de la photographie français

Toponymes 
 Villiers-Fossard, commune française de la Manche
 Le Grand Fossard, hameau des communes d'Esmans et de Cannes-Ecluse, en Seine-et-Marne
 Le Petit Fossard, hameau des communes d'Esmans et de Varennes-sur-Seine, en Seine-et-Marne
 Forêt de Fossard, massif forestier situé dans le département des Vosges

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme